Fernando Vega est un nom porté par plusieurs personnes :

Fernando Vega, né en 1984, est un footballeur espagnol :
Fernando Vega, (1932-1965), est un peintre péruvien